Спринг-Вэлли (также Спринг Вэлли, Спринг-Валли) (, ):

 Спринг-Вэлли — статистически обособленная местность в округе Явапаи (штат Аризона, США).
 Спринг-Вэлли — невключённая территория в округе Манитовок (штат Висконсин, США).
 Спринг-Вэлли — виллидж в округе Пирс (штат Висконсин, США).
 Спринг-Вэлли — город в округе Рок (штат Висконсин, США).
 Спринг-Вэлли — невключённая территория тауншипа МакКи в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 Спринг-Вэлли — упразднённый посёлок в округе Колуза (штат Калифорния, США).
 Спринг-Вэлли — статистически обособленная местность в округе Лейк (штат Калифорния, США).
 Спринг-Вэлли — невключённая территория в округе Эль Дорадо (штат Калифорния, США).
 Спринг-Вэлли — статистически обособленная местность в округе Сан-Диего (штат Калифорния, США).
 Спринг-Вэлли — город в округе Джефферсон (штат Кентукки, США).
 Спринг-Вэлли — виллидж в округе Рокленд (штат Нью-Йорк, США).
 Спринг-Вэлли — виллидж в округе Грин (штат Огайо, США).
 Спринг-Вэлли — долина в округе Полк (штат Орегон, США).
 Спринг-Вэлли-Виллидж — город в округе Харрис (штат Техас, США).
 Спринг-Валли — город в округе Филмор, штат Миннесота, США.
 Спринг-Валли — тауншип в округе Филмор, Миннесота, США
 Спринг-Вэлли — статистически обособленная местность в округе Кларк (штат Невада, США).